Никола́й Ива́нович Петро́в () — советский спортсмен (конькобежный спорт, велоспорт), абсолютный чемпион СССР по конькобежному спорту, чемпион и призёр чемпионата Европы по конькобежному спорту, тренер. Заслуженный мастер спорта СССР (1946, конькобежный спорт). Заслуженный тренер СССР (1956).

Биография 
Окончил ГИФК имени П. Ф. Лесгафта (1938). Выступал в соревнованиях по конькобежному спорту и велоспорту за ДСО «Зенит» (Ленинград). Тренер — заслуженный мастер спорта Яков Федорович Мельников (1896—1960).

2-кратный абсолютный чемпион СССР по конькобежному спорту (1944, 1946) с рекордом страны (1946) в сумме многоборья. Многократный чемпион и призёр чемпионатов СССР по конькобежному спорту на различных дистанциях (1936-41, 1944-48). Абсолютный чемпион Европы по конькобежному спорту (1945), 3-й призёр чемпионата Европы (1946) в многоборье, 2-кратный призёр чемпионата Европы (1946) на отдельных дистанциях. 2-кратный чемпион СССР во велоспорту (1945) в командной гонке на 10 км, в гонке за лидером на 25 км. Неоднократный призёр чемпионатов СССР по велоспорту (1944-49). Установил 8 рекордов СССР.

Кандидат педагогических наук, профессор. Преподаватель (1938-41), преподаватель, старший преподаватель и заведующий кафедрой велосипедного и конькобежного спорта и фигурного катания на коньках (с момента её основания в 1948 году) ГДОИФКа имени П. Ф. Лесгафта — 1945-67. Тренер ДСО «Буревестник», сборных команд Ленинграда. Член тренерских советов Ленинграда (Петербурга) по конькобежному спорту и велоспорту. Подготовил чемпионов мира, СССР Т. Рылову, Л. Кочетову, Г. Васильеву, Р. Чижикова. Способствовал профессиональному становлению А. А. Кузнецова.

Автор книг «Конькобежный спорт» (Лениздат, 1955), учебных пособий «Конькобежный спорт» («ФиС», 1961, 1969, 1975, 1982), научных и методических работ.

Член тренерских советов Ленинграда (Петербурга) по конькобежному и велосипедному спорту.

Скончался 21 августа 1997 года. Похоронен на 58-м участке Богословского кладбища в Санкт-Петербурге.

Автор научных и методических работ 
 Вопросы техники бега на коньках и методики обучения: (обобщение опыта работы) [текст]: Автореф дис. … канд. пед. наук: / ГДОИФК им. П. Ф. Лесгафта. — Л., 1956. — 16 с.
 Езда на велосипеде с некруглыми ведущими звездочками как средство совершенствования техники педалирования [текст] / Петров Н. И. // Теория и практика физ. культуры. — 1975. — N 7. — С. 61-64.
 К вопросу реконструкции физкультурного образования [текст]: К итогам всесоюзного совещания по физкультурному образованию при ВСФК СССР / Петров Н. И. // Теория и практика физ. культуры. — 1930. — N 7-8. — С. 3-8.
 Конькобежный спорт [текст] / Петров Н. И. — Л.: Лениздат, 1955. — 200 с.
 Конькобежный спорт [текст]: [Учеб. пособие для школ тренеров и техникумов физ. культуры] / Петров Н. И. — М.: ФиС, 1961. — 308 с.
 Конькобежный спорт [текст]: [Учебник для техникумов физ. культуры и школ тренеров] / Петров Н. И. — М.: ФиС, 1969. — 248 с.
 Конькобежный спорт [текст]: [Учебник для техникумов физ. культуры] / Петров Н. И. — М.: ФиС, 1982. — 222 с.
 Конькобежный спорт [текст]: Учеб. для техникумов физ. культуры и шк. тренеров: доп. Ком. по физ. культуре и спорту / Н. И. Петров. — М.: ФиС, 1975. — 256 с.
 О технике скоростного бега на коньках [текст] / Петров Н. И., Панин Н. А.

Ссылки 
 Зал славы НГУ имени П. Ф. Лесгафта, Петров Николай Иванович
 
 

Велогонщики СССР
Чемпионы СССР по конькобежному спорту
Абсолютные чемпионы Европы по конькобежному спорту
Похороненные на Богословском кладбище
Авторы учебников для техникумов